Castello di Arvier - altro nome del Castello di Montmayeur, ad Arvier, in Valle d'Aosta
 Castello di Arvier - altro nome del Castello di La Mothe, ad Arvier, in Valle d'Aosta